Gamov je priimek več oseb:
 Pavel Vasiljevič Gamov, sovjetski general
 Georgij Antonovič Gamov, ruski fizik

Ruski priimki